Трухино — деревня в составе Чемашихинского сельсовета Краснобаковского района Нижегородской области.

По данным на 1999 год, численность населения составляла 10 чел.

Источники 

Населённые пункты Краснобаковского района